Binnenpunkt steht für
 Innerer Punkt in einer mathematischen Menge (veraltet)
 einen Punkt im Inneren eines Buchstabens, wie in manchen hebräischen Konsonanten
 einen Punkt im Inneren eines Wortes, wie in der Abkürzung Ver.di, siehe Abkürzungen#Abkürzungen mit Punkt, aber ohne Leerzeichen